Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Shenzhen Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu měla být čínská tenistka Li Na, která však 19. září 2014 ukončila profesionální kariéru.

Soutěž dvouhry ovládla nejvýše nasazená rumunská tenistka Simona Halepová, která ve finále porazila švýcarskou turnajovou osmičku Timeu Bacsinszkou ve dvou setech 6–2 a 6–2. Na okruhu WTA Tour si tak připsala devátý titul kariéry a premiérový v probíhající sezóně.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
WTA Tour 2015